José Zaragoza puede referirse a:
Bernardo José Zaragoza (1627-1679), matemático, astrónomo y cosmólogo jesuita español.
José Zaragoza Alonso (1961-), político español.